Casorate puede referirse a:
 Casorate Primo, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía.
 Casorate Sempione, localidad y comune italiana de la provincia de Varese, región de Lombardía.